Dönicke ist der Familienname folgender Personen:

 Viktoria Dönicke (* 1999), deutsche Bobfahrerin und Leichtathletin
 Walter Dönicke (1899–1945), deutscher Politiker (NSDAP)